Первый дивизион Мальты 1960/1961 () — 46-й сезон чемпионата Мальты по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт лиги 
 Чемпионат Мальты на rsssf.com

1960/1961
Мальта
Мальта
1960 год на Мальте
1961 год на Мальте